

Лісбург — місто, штат Алабама
 Лісбург — місто, штат Флорида
 Лісбург — місто, штат Джорджія
 Лісбург — місто, штат Індіана
 Лісбург — місто, штат Вірджинія
 Лісбург — селище, штат Огайо

Див. також 
 Лісберг